Die 45. Alpinen Skiweltmeisterschaften fanden vom 5. bis 17. Februar 2019 in Åre (Schweden) statt.

Die Vergabe erfolgte auf dem FIS-Kongress am 5. Juni 2014 in Barcelona (Spanien). Der einzige weitere Bewerber war Cortina d’Ampezzo (Italien), der die Veranstaltung im Jahr 2021 austragen wird.

Die Skiweltmeisterschaften waren von ständigen Wetterkapriolen geprägt und starteten außerdem mit einem Anreisechaos, bei dem viele Flüge ausfielen und Ausrüstung teilweise Tage später ankam. Herrschten am Beginn der Weltmeisterschaften Temperaturen um −25 Grad Celsius, stiegen diese Richtung Ende teilweise über den Gefrierpunkt. Wegen der durch das warme Wetter in Mitleidenschaft gezogenen Skipisten konnte auf der Damenseite nur der Slalom auf ganzer Länge ausgetragen werden; die Herren mussten mit einer verkürzten Abfahrt und Kombination auskommen. Die Abfahrt und der Super-G der Damen waren jeweils die kürzesten WM-Rennen aller Zeiten.

Sonstige Anmerkungen 
 Bei beiden Riesenslaloms wurde der zweite Durchgang unter Flutlicht ausgetragen. Während dies bei den Damen schon einmal, nämlich bei den Weltmeisterschaften am selben Ort im Jahr 2007, der Fall war (damals sogar als kompletter „Night-Event“), war dies im Herrenbereich bei Weltmeisterschaften (und zutreffend auch auf die Skibewerbe im Rahmen Olympischer Winterspiele) ein Novum.

Teilnehmer

Programm

Medaillenspiegel

Nationen

Sportler 

Vorbemerkung: Medaillen im Teamwettbewerb werden ebenfalls mitgezählt, weshalb die Gesamtzahl der Medaillen von derjenigen in der Nationenwertung abweicht.

(*) davon eine im Teamwettbewerb

Ergebnisse Herren

Abfahrt 

Datum: 9. Februar 2019, 13:30 Uhr 
Strecke: Olympia 
Starthöhe: 1267 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 871 m, Länge: 3122 m 
Kurssetzer: Hannes Trinkl (FIS), 34 Tore 
58 Läufer am Start, davon 57 klassiert.

Titelverteidiger: 

Der Start wurde wetterbedingt etwas weiter nach unten verlegt und um eine Stunde nach hinten verschoben. Die WM-Abfahrt war das letzte Rennen in der Karriere von Aksel Lund Svindal.

Super-G 

Datum: 6. Februar 2019, 12:30 Uhr 
Strecke: Olympia 
Starthöhe: 1033 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 637 m, Länge: 2172 m
Kurssetzer: Reto Nydegger (NOR), 44 Tore 
70 Läufer am Start, davon 49 klassiert.

Ausgeschieden u. a.: Mauro Caviezel (SUI), Dustin Cook (CAN), Boštjan Kline (SLO), Klemen Kosi (SLO), Matthias Mayer (AUT), Hannes Reichelt (AUT), Thomas Tumler (SUI).

Titelverteidiger:  (Karriere beendet)

Johan Clarey ist mit 38 Jahren und 29 Tagen der bisher älteste Medaillengewinner in der Geschichte alpiner Skiweltmeisterschaften.

Riesenslalom 

Datum: 15. Februar 2019, 14:15 Uhr / 17:45 Uhr 
Strecke: Olympia 
Starthöhe: 812 m, Zielhöhe: 396 m, Höhenunterschied: 416 m
Kurssetzer 1. Lauf: Michael Rottensteiner (NOR), 50 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Bernd Brunner (GER), 51 Tore 
98 Läufer am Start, davon 46 klassiert.

Ausgeschieden u. a.: Gino Caviezel (SUI), Thomas Fanara (FRA), Aleksander Aamodt Kilde (NOR), Roland Leitinger (AUT), Stefan Luitz (GER), Riccardo Tonetti (ITA), Thomas Tumler (SUI). Im 2. Lauf nicht gestartet: Manfred Mölgg (ITA).

Titelverteidiger:

Slalom 

Datum: 17. Februar 2019, 11:00 Uhr / 14:30 Uhr 
Strecke: Olympia 
Starthöhe: 615 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 219 m 
Kurssetzer 1. Lauf: Michael Pircher (AUT), 78 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Simone Deldio (FRA), 77 Tore 
100 Läufer am Start, davon 48 klassiert.

Ausgeschieden u. a.: Julien Lizeroux (FRA), Felix Neureuther (GER), Albert Popow (BUL), Dominik Stehle (GER), Daniel Yule (SUI)

Titelverteidiger:

Alpine Kombination 

Datum: 11. Februar 2019, 12:00 Uhr / 16:00 Uhr

Abfahrtsstrecke: Olympia 
Starthöhe: 934 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 538 m, Länge: 1801 m 
Kurssetzer: Hannes Trinkl (AUT), 24 Tore

Slalomstrecke: Gåstrappet 
Starthöhe: 546 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 150 m 
Kurssetzer: Fabien Munier (FRA), 50 Tore

56 Läufer am Start, davon 43 klassiert. 
Ausgeschieden u. a.: Christof Innerhofer (ITA), Henrik von Appen (CHI)

Titelverteidiger: 

Der Start der Abfahrt musste wetterbedingt um eine Stunde nach hinten verschoben werden.

Ergebnisse Damen

Abfahrt 

Datum: 10. Februar 2019, 12:30 Uhr 
Strecke: WM-Strecke 
Starthöhe: 898 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 502 m, Länge: 1670 m 
Kurssetzer: Jean-Philippe Vulliet (FIS), 25 Tore 
37 Läuferinnen am Start, alle klassiert.

Titelverteidigerin: 

Der Start musste wetterbedingt nach unten verlegt werden. Die WM-Abfahrt war das letzte Rennen in der Karriere von Lindsey Vonn.

Super-G 

Datum: 5. Februar 2019, 12:30 Uhr 
Strecke: WM-Strecke 
Starthöhe: 898 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 502 m, Länge: 1670 m 
Kurssetzer: Roland Platzer (AUT), 36 Tore 
43 Läuferinnen am Start, davon 29 klassiert.

Ausgeschieden u. a.: Christina Ager (AUT), Jasmine Flury (SUI), Meike Pfister (GER), Laurenne Ross (USA), Michaela Wenig (GER), Tina Weirather (LIE), Stephanie Venier (AUT), Lindsey Vonn (USA)

Titelverteidigerin: 

Der Start musste wegen starken Windes nach unten verlegt werden.

Riesenslalom 

Datum: 14. Februar 2019, 14:15 Uhr / 18:00 Uhr 
Strecke: Gåstrappet 
Starthöhe: 796 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 400 m 
Kurssetzer 1. Lauf: Livio Magoni (SVK), 43 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Gian Luca Rulfi (ITA), 43 Tore 
98 Läuferinnen am Start, davon 54 klassiert.

Ausgeschieden u. a.: Sofia Goggia (ITA), Francesca Marsaglia (ITA), Bernadette Schild (AUT).

Titelverteidigerin: 

Aufgrund starker Windböen musste die Strecke verkürzt werden. Aus demselben Grund verzögerte sich der Start des zweiten Laufs um eine Viertelstunde.

Slalom 

Datum: 16. Februar 2019, 11:00 Uhr / 14:30 Uhr 
Strecke: Gåstrappet 
Starthöhe: 582 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 186 m 
Kurssetzer 1. Lauf: Werner Zurbuchen (SUI), 70 Tore 
Kurssetzer 2. Lauf: Tim Gfeller (NOR), 67 Tore 
97 Läuferinnen am Start, davon 52 klassiert.

Ausgeschieden u. a.: Ana Bucik (SLO), Irene Curtoni (ITA), Lara Della Mea (ITA), Christina Geiger (GER), Kristin Lysdahl (NOR), Marlene Schmotz (GER)

Titelverteidigerin:

Alpine Kombination 

Datum: 8. Februar 2019, 11:30 Uhr/16:15 Uhr

Abfahrtsstrecke: WM-Strecke 
Starthöhe: 1060 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 664 m, Länge: 2236 m 
Kurssetzer: Jean-Philippe Vulliet (FIS), 29 Tore

Slalomstrecke: Gåstrappet 
Starthöhe: 566 m, Zielhöhe: 396 m 
Höhenunterschied: 170 m 
Kurssetzer: Manuel Gamper (CAN), 60 Tore 
35 Läuferinnen am Start, davon 24 klassiert.

Im Slalom ausgeschieden u. a.: Ricarda Haaser (AUT) 
Nicht zum Slalom angetreten u. a.: Jasmine Flury (SUI), Lara Gut-Behrami (SUI), Joana Hählen (SUI), Corinne Suter (SUI), Lindsey Vonn (USA), Tina Weirather (LIE)

Titelverteidigerin: 

Die Abfahrt musste wetterbedingt um eine halbe Stunde auf 11:30 Uhr verschoben werden.

Mannschaftswettbewerb

Ergebnis 

Datum: 12. Februar 2019, 16:00 Uhr

Titelverteidiger:

Tableau

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

2019
Sportveranstaltung in Åre
Sportveranstaltung 2019
Ski Alpin (Schweden)